Jošje (Kladanj), een plaats in de gemeente Kladanj in Bosnië-Herzegovina
 Jošje (Kruševac), een plaats in de Servische gemeente Kruševac